Sir Francis Knollys (l'Ancien) trésorier de la maison royale de la reine Élisabeth  d'Angleterre (1514–1596) 
Sir Francis Knollys (amiral) (mort 1648) fils du précèdent - Vice-amiral, député d'Oxford (1575-1589), Berkshire (1604-1611, 1625) et de Reading (1640 à 1648) de Battle Manor, Reading, Berkshire
Francis Knollys (homme politique) (c. 1592-1643) fils du précédent, député de Reading (1624-1629, 1640-1643)
Sir Francis Knollys (1er baronnet) of Thame (c.1722-1772), Membre du Parlement à Reading (1761-1768)
Francis Knollys (1er vicomte Knollys), secrétaire privé d'Édouard VII d'Angleterre (1837–1924)
Francis Knowles (5e baronnet) (1886-1953), anthropologiste